Comanche Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Comanche Hill (New Mexico)	
 Comanche Hill (Oklahoma)